Sorry:

 «Sorry» — британская рок-группа.

Песни:
 «Sorry» — песня группы The Easybeats 1966 года с альбома Volume 3.
 «Sorry» — песня Грейс Джонс 1976 года с альбома Portfolio.
 «Sorry» — песня Мадонны 2006 года с альбома Confessions on a Dance Floor.
 «Sorry» — песня группы Buckcherry 2007 года с альбома 15.
 «Sorry» — песня Сиары 2012 года.
 «Sorry» — песня Джастина Бибера 2015 года с альбома Purpose.
 «Sorry» — песня Бейонсе 2016 года с альбома Lemonade.